Reinhold Joest – pilota e imprenditore tedesco
 Joest Racing – scuderia automobilistica 
 Jan Joest – pittore olandese